Аббас Васим Эфенди (; 1689, Бурса —1760, Стамбул, Турция) — турецкий астроном, врач, каллиграф и поэт.

Биография 
В поисках знаний много путешествовал, бывал в Дамаске, Египте, совершил хадж в Мекку и Медину.

По возвращении в Стамбул открыл клинику и аптеку, где почти 40 лет лечил пациентов.

Научная деятельность 
Написал и перевёл множество работ по медицине и фармакологии, включив в них новейшие достижения европейской науки. Кроме того, является переводчиком и комментаторов многих астрономических текстов.

Наибольшую известность имеет его комментарий к Гурганскому зиджу, составленному Улугбеком. Занимался также астрологией, изучал лунные и солнечные затмения. В одной из работ рассматривается вопрос видимости лунного серпа.

Литература

Использованная

Рекомендуемая 
 Adıvar, A. Adnan (1982). Osmanlı Türklerinde İlim. Istanbul: Remzi Kitabevi, pp. 187–197.
 Ahmet Cevdet Paşa (1892). Tarih-i Cevdet. Vol. 7, p. 98. Istanbul: Matbaa-i Osmaniye.
 Akıncı, Sırrı (1961). «Hekim Abbas Efendi.» Istanbul Tip Fakultesi Mecmuası 24: 695—700, (Istanbul Üniversites).
 Baltaci, Cahit (1989). «Abbas Vesim Efendi.» In Diyanet İslâm Ansiklopedisi. Vol. 1, pp. 29–30. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 Bursalı, Mehmed Tahir (1923). Osmanlı Müellifleri. Vol. 3, pp. 242–243. Istanbul: Matbaa-i Âmire, 1342 H.
 İzgi, Cevat (1997). Osmanlı Medreselerinde İlim. Vol. 1, p. 419; Vol. 2, pp. 35–38. Istanbul: İz Yayıncılık.
 Kurdoğlu, Veli Behçet (1967). Şâir Tabîbler. Istanbul: İstanbul Fetih Derneği, pp. 203–206.
 Müstakimzade Süleyman Sadeddin (1928). Tuhfe-yi Hattatin. Istanbul: Türk Tarih Encümeni, pp. 668–669.
 Şevki, Osman (1925). Beş Buçuk Asirlik Türk Tababeti Tarihi. Istanbul: Matbaa-i Âmire, pp. 169–170.
 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1988). Osmanlı Tarihi. Vol. 4, pt. 2, pp. 530–531. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Примечания 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Турции
Астрономы XVIII века